Ratnoje () ist ein Name russischer Orte:
 Ratnoje (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Ratnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Freudenberg, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Ratnoje (Twer), Dorf in der Oblast Twer